Anárgyroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anárgyroi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Anárgyroi (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar